Rajd Finlandii 2014 (64. Neste Oil Rally Finland 2014) – rajd samochodowy rozgrywany w Finlandii od 31 lipca do 3 sierpnia 2014 roku. Była to ósma runda Rajdowych Mistrzostw Świata w roku 2014. Rajd został rozegrany na nawierzchni szutrowej.

Lista uczestników

Zwycięzcy odcinków specjalnych

Power Stage - OS26

Wyniki końcowe rajdu

Klasyfikacja generalna po 8 rundach 
Punkty otrzymuje 10 pierwszych zawodników, którzy ukończą wyścig według klucza:

Przyznawane są także punkty za odcinek specjalny zwany Power Stage: za zwycięstwo 3, drugie miejsce 2 i trzecie 1 punkt.

Klasyfikacja zespołów po 8 rundach

Wynik WRC-2 po 8 rundach

Wynik WRC-3 po 8 rundach

Wynik Junior WRC po 3 rundach

Przypisy 

2014
Finlandia
2014 w Finlandii
Sport w Jyväskylä